Berezan bezeichnet:
 die Insel Beresan im nördlichen Schwarzen Meer
 den Fluss Beresan im Süden der Ukraine

Berezan ist der Name von 
 Perry Berezan (* 1964), ehemaliger Eishockeyspieler

siehe auch:
 Beresan